Ansaldo kan syfta på:

Företag
 Gio. Ansaldo & C. – italiensk verkstadsindustri grundad 1853, sedan 1993 en del av Finmeccanica
 Ansaldo Energia – italienskt ingenjörsföretag
Ansaldo STS – italienskt elektroteknikföretag och tidigare varvsindustri som ingår i Finmeccanica
Ansaldobreda – italiensk tillverkare av järnvägsfordon såsom tåg och spårvagnar.

Personer
 Giovanni Ansaldo (1815–1859) en italiensk entreprenör
 Ansaldo Poggi (1893–1984), en italiensk musikinstrumenttillverkare

Fordon
 Ansaldo (bilmärke) – en bil tillverkad av Gio. Ansaldo & C. 1919–1932